Johan Claesson kan avse:

Johan Claesson (företagare) (född 1951), en svensk företagare
Johan Claesson (fotbollsspelare) (född 1981), en svensk fotbollsspelare som började sin karriär i Hagby IK